Trask ist der Name folgender Personen:

 Alyssa Trask (*  1999), kanadische Ballerina, Tänzerin und Schauspielerin
 C. Hooper Trask (1894–1933), US-amerikanischer Theaterschauspieler, Zeitungskorrespondent und Filmschauspieler
 Diana Trask (* 1940), US-amerikanisch-australische Musikerin
 Eliphalet Trask (1806–1890), US-amerikanischer Politiker
 Haunani-Kay Trask (1949–2021), hawaiianische Professorin, Unabhängigkeitskämpferin und Autorin
 Katrina Trask (1853–1922), US-amerikanische Autorin und Philanthropin
 Keith Trask (* 1960), neuseeländischer Ruderer
 Kyle Trask (* 1998), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Robert Lawrence Trask (Eigenbez.: „Larry Trask“) (1944–2004), britischer Linguist
 Stephen Trask (* 1967), US-amerikanischer Komponist

Trask ist der Name mehrerer Ortschaften in den Vereinigten Staaten:

 Trask (Missouri)
 Trask (Montana)

Trask als Markenname:
 Detroit Steam Motor Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Trask-Detroit